Эдвин Армандо Валенсия Родригес (; родился 29 марта 1985 года во Флориде, Колумбия) — колумбийский футболист, опорный полузащитник сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Валенсия воспитанник клуба «Америка» из Кали. В 2004 году он дебютировал за команду в Кубке Мустанга. В 2007 году Эдвин перешёл в бразильский «Атлетико Паранаэнсе». В 2009 году он помог клубу выиграть Лигу Паранаэнсе и обратил на себя внимание более именитых клубов Бразилии. В 2010 году Валенсия подписал контракт с «Флуминенсе». 5 сентября в поединке против «Гуарани» он дебютировал за новую команду. В начале Эдвин не был футболистом основного состава и в основном появлялся на замену. В 2010 году он выдал целую серию удачных встреч и помог клубу выиграть чемпионат Бразилии. Вскоре травму получил Диого, основной конкурент Валенсии за место в основе, и Эдвин начал чаще появляться на поле. В 2012 году он помог Флумененсе сделать требл, выиграв чемпионат, Кубок Гуанабара и Лигу Кариока.

В начале 2015 года он перешёл в «Сантос». 1 марта в матче Лиги Паулисты против «Линенсе» Валенсия дебютировал за новую команду. В составе Сантоса Эдвин дважды выиграл Лигу Паулисту.

В январе 2017 года Валенсия вернулся на родину, присоединившись к «Атлетико Насьональ». 12 марта в матче против «Альянса Петролера» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
30 мая 2006 года в товарищеском матче против сборной Польши Валенсия дебютировал за сборную Колумбии.

Достижения 

Командные

 «Атлетико Паранаэнсе»
  Чемпион штата Парана — 2009

 «Флуминенсе»
  Чемпионат Бразилии по футболу (Серия A) — 2010
  Чемпионат Бразилии по футболу (Серия A) — 2012
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро — 2012

 «Флуминенсе»
 Чемпион Лиги Паулиста — 2015
 Чемпион Лиги Паулиста — 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика на footballzz.co.uk
 Статистика на furacao

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Флуминенсе»